Rivarennes (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Rivarennes (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym